Фридрихсхафен:

 Фридрихсхафен — город в Германии, в федеральной земле Баден-Вюртемберг на северном берегу Боденского озера.
 «Фридрихсхафен» — мужской волейбольный клуб из одноимённого города Германии.